Porus steht für:

 Pore (medizinischer Fachbegriff)

Porus ist der Name von:

 Porus (Jamaika), Stadt in Jamaika

Siehe auch:
 Poros